Skupina znaků K2S může mít různé významy:

 Tatra K2S – typ dvoučlánkové kloubové tramvaje
 K2S – Sulfid draselný, chemická sloučenina